Alcochete steht für folgende Orte in Portugal:

 Alcochete (Município)
 Alcochete (Freguesia)